Das Virginia Slims Invitational 1970 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Houston. Es war das erste Turnier des Virginia Slims Circuit. Das Turnier fand vom 25. bis 27. September 1970 statt.

Setzliste

Einzel

Weblinks 
 

WTA Tour 1970
Tennisturnier in Houston